Jesé bezeichnet:
 Jesé (* 1993), spanischer Fußballspieler

Jese ist der Familienname von
 Ilimotama Jese (* 1990), fidschianischer Fußballspieler

Ješe ist der Familienname von
 Vedran Ješe (* 1981), kroatischer Fußballspieler